Badminton wurde bei den Island Games 2015 auf Jersey vom 28. Juni bis zum 3. Juli 2015 gespielt.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Finale

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://jersey2015results.com/medal.aspx?ShowSportMedalTable=True&SportID=3

Island Games 2015
Island Games 2015 Badminton
2015